Niemcy:
 Alkofen – dzielnica Vilshofen an der Donau

Zobacz też:
 Alkoven